Run Run Run (The Supremes), een single van The Supremes uit 1964
 de b-kant van No Return, een single van The Third Rail uit 1967
 Run Run Run (Jo Jo Gunne), een single van Jo Jo Gunne uit 1972
 Run, Run, Run (Yoko Ono), een single van Yoko Ono uit 1973
 Run Run Run (Yo La Tengo), een single van Yo La Tengo uit 1998
 Run Run Run (Phoenix), een single van Phoenix uit 2004